Giraldo Jaramillo ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Giraldo Jaramillo (1934–2021), kolumbianischer Geistlicher, Erzbischof von Medellín
 Hernán Giraldo Jaramillo (* 1936), kolumbianischer Priester, Bischof von Buga